Maria Larsson kan avse:

 Maria Larsson (skolledare) (1850–1935), svensk skolledare
 Maria Larsson (fotograf) (1876–1930), svensk fotograf
 Maria Bergom Larsson (född 1942), svensk författare, litteraturvetare, lärare och kritiker
 Maria Larsson (politiker) (född 1956), svensk lärare, kristdemokratisk politiker och ämbetsman
 Maria Larsson (ishockeyspelare) (född 1979), svensk ishockeyspelare
 Maria Larsson (långdistanslöpare) (född 1994), svensk långdistanslöpare

Se även 
 Maria Larssons eviga ögonblick – svensk film från 2008 i regi av Jan Troell, baserad historien om fotografen Maria Larsson (1876–1930)